Асылбеков:

 Асылбеков, Абдолла Абдрахманович (1896—1938) — казахский государственный и общественный деятель, публицист.
 Асылбеков, Малик-Айдар Хантемирович (1929—2015) — казахский учёный, доктор исторических наук (1974), профессор (1983), академик НАН РК (2003).